Steinhage ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Steinhage (1889–1955), deutscher Kommunist
 Johann Steinhage (1807–1980), österreichischer Bürgermeister von Gaudenzdorf, Steinhagegasse in Meidling